Погодино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Погодино — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Погодино — железнодорожная станция в городе Горки Могилёвской области.

Россия 
 Погодино — село в Дмитриевском районе Курской области.